Floran Douay (né le  à Sallanches en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant avec le Lausanne HC.

Biographie

Carrière en club 
Douay effectue toutes ses classes au sein des différentes équipes du Genève-Servette HC, ce qui lui permet de posséder une licence de jeu suisse. Il est appelé en première équipe par Chris McSorley pour la première fois lors de la saison 2013-2014, jouant deux matchs de la saison régulière.

Lors de la saison 2014-2015, tout en continuant à jouer avec les Juniors Élite A, il est appelé douze fois en première équipe durant la saison régulière et tout autant durant les séries éliminatoires. Il est aussi prêté pour cinq matchs au HC Red Ice en LNB.

Il devient membre à part entière de la première équipe du GSHC dès la saison 2015-2016. Comme d'autres membres de l'équipe lors de cette saison, il est prêté au HC Ajoie à plusieurs reprises.

Le 23 août 2020, Douay est échangé, avec Guillaume Maillard, au Lausanne HC contre Tyler Moy.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2010-2011 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élite A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élite A || 22 || 3 || 4 || 7 || 10 || 10 || 3 || 0 || 3 || 8
|-
| 2012-2013 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élite A|| 38 || 14 || 15 || 29 || 36 || 8 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette HC || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élite A|| 34 || 12 || 17 || 29 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC || LNA || 12 || 1 || 1 || 2 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2014-2015 || HC Red Ice || LNB || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élite A|| 31 || 17 || 20 || 37 || 54 || 5 || 5 || 0 || 5 || 6
|-
| 2015-2016||Genève-Servette HC||LNA||50 ||6 ||5 ||11 ||34 ||8 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2015-2016 || HC Ajoie||LNB||1 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Genève-Servette HC||LNA||27 || 1 || 1 || 2 || 43 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2016-2017 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Genève-Servette HC || LNA || 20 || 0 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA || 28 || 6 || 4 || 10 || 24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Genève-Servette HC || LNA || 43 || 2 || 5 || 7 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Lausanne HC || NL || 46 || 5 || 9 || 14 || 44 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || NL || 45 || 2 || 6 || 8 || 94 || 6 || 0 || 1 || 0 || 0

|2012|| France -18 ans||CM -18 ans  ||5||1||0||1|| 4||-3||
|-
|2013|| France -18 ans||CM -18 ans  ||5||2||4||6||16||+2||
|-
|2014|| France -20 ans||Coupe de la Ligue||3||1||1||2||42||0||Phase de groupes
|-
|2014|| France -20 ans||CM -20 ans  ||5||3||1||4|| 4||-1||
|-
|2015||Genève-Servette HC||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0|| ||Demi-finales
|-
|2015|| France -20 ans||CM -20 ans ||5||1||1||2|| 6||+5||
|-
|2016||Genève-Servette HC||CHL||4||0||0||0||2||0||Phase de groupe
|-
|2016||Genève-Servette HC||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0|| ||Huitièmes de finale
|-
| 2016 ||  France || Qualifications olympiues || 3 || 1 || 0 || 2 || 3 || +3 || Non qualifié
|-
| 2017 ||  France || Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || -5 || Neuvième place
|-
| 2018 ||  France || Championnat du monde || 7 || 0 ||1 || 1 || 4 || -3 || Douzième place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1995
Naissance à Sallanches
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du Lausanne HC